Rezultati Prvenstva Anglije 1902 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvaka 
 Laurence Doherty :  Arthur Gore  6–4, 6–3, 3–6, 6–0

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1902